ESR eller esr har flere betydninger:
 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister
 erytrocyt-sedimentations-rate
 Equivalent series resistance
 Elektronspinresonans